Выборы в Сенат США на Аляске состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. Действующая сенатор-республиканец Лиза Меркауски баллотировалась на переизбрание.

После одобрения избирателями  во время выборов 2020 года выборы 2022 года стали первыми, проводимыми в рамках нового избирательного процесса. Первоначально все кандидаты выдвигали свои кандидатуры на общих беспартийных праймериз 16 августа 2022 года, из которых четыре лучших кандидата прошли на всеобщие выборы. Позднее же состоялось преференциальное голосование.

В связи с противодействием Меркауски некоторым инициативам Дональда Трампа и поддержкой процесса второго импичмента 45-й президент США пообещал провести кампанию против Меркауски в 2022 году. 16 марта 2021 года Республиканская партия Аляски осудила Меркауски и объявила о том, что выдвинет другого кандидата в противовес ей.

Меркауски потерпела поражение на внутрипартийных выборах в 2010 году, победив на всеобщих выборах в качестве вписанного кандидата, став одним из двух сенаторов США в истории, которым удалось избраться подобным образом.

Внутрипартийные выборы на Аляске состоялись 16 августа. По результатам всеобщих выборов Меркауски была переизбрана на четвёртый срок.

Кандидаты

Республиканская партия

Номинанты 
 Лиза Меркауски — действующая сенатор США от штата Аляска (с 2002 года)
  — бывший комиссар Административного департамента Аляски

Снявшиеся с выборов 
 Базз Келли — бывший механик (остался в бюллетене; поддержал Тшибаку)

Участники праймериз 
 Сэм Меррилл — бизнесмен
 Пэт Нолин — механик
 Карл Спейтс — отставной офицер ВВС США и советник кампании Трампа
 Джон Шисс — вечный кандидат
 Кендалл Шорки

Дисквалифицированные 
 Сэм Литтл — музыкант, ветеран Национальной гвардии, кандидат в губернаторы Аляски (2010)

Отказавшиеся от выдвижения 
 Майк Данливи — губернатор Аляски (с 2018 года) (переизбирается)
 Боб Лохнер — механик, кандидат в Сенат США (2016)
 Сара Пэйлин — губернатор Аляски (2006—2009), кандидат на пост вице-президента (2008) (баллотируется в Палату представителей)

Демократическая партия

Номинант 
 Пэт Чесбро — учитель

Участники праймериз 
  — профессор, бывший мэр Сьюарда, кандидат в Сенат США (2016, 2020)
 Иван Тейлор

Снявшиеся с выборов 
  — сенатор Аляски от I округа (с 2019 года), член  (2008—2017) (переизбирается)

Отказавшиеся от выдвижения 
 Марк Бегич — сенатор США от штата Аляска (2009—2015)

Либертарианская партия

Участники праймериз 
 Шон Торн — ветеран

Партия независимости Аляски

Участники праймериз 
 Дастин Дарден — работник обслуживающей организации, вечный кандидат
 Джо Стивенс

Отказавшиеся от выдвижения 
 Джон Хоу — машинист, кандидат в Сенат США (2020)

Независимые кандидаты

Участники праймериз 
 Шошана Гунгурштейн — бизнесвумен
 Дэйв Дарден — вечный кандидат
 Джереми Келлер — телеведущий
 Хенки Ли — адвокат, ветеран армии, кандидат от Республиканской партии в  (2020)
 Сид Хилл — политик, кандидат в Сенат США (2014)

Снявшиеся с выборов 
  — хирург-ортопед, кандидат в Сенат США (2020) (баллотируется в Палату представителей)

Праймериз

Опросы

Результаты

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Дебаты и форумы

Опросы 

Лиза Меркауски vs. Келли Тшибака

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов:
 Сайт кампании Элви Грей-Джексона
 Сайт кампании Лизы Меркауски
 Сайт кампании Карла Спейтса
 Сайт кампании Шона Торна
 Сайт кампании Келли Тшибаки

Выборы в Сенат США на Аляске
2022 год на Аляске